Bei den ITA Division I National Team Indoor Championships wurden 2014 zum 40. Mal die Hallen-Mannschaftsmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Das Herrenturnier fand in Houston, Texas statt. Gespielt wurde vom 14. bis zum 17. Februar im Downtown Club at the Met und dem Galleria Tennis and Athletic Club. Als Sieger ging die Ohio State University, die ihren ersten Sieg bei diesem Turnier feierte, hervor.

Qualifikation 
Für das Turnier qualifizierten sich 15 Mannschaften über das ITA Division I Kick-Off Weekend 2014 vom 24. bis zum 27. Januar 2014. Der 16. Startplatz ging automatisch an das gastgebende Team der Texas A&M University.

Hauptrunde

Finale

Auszeichnungen 
Die Wahlen nach dem Turnier wurden von den Cheftrainern der 16 teilnehmenden Mannschaften durchgeführt.

Peter Kobelt vom Titelträger Ohio State wurde als erster Spieler in der Geschichte seiner Universität als bester Akteur ausgezeichnet.

Folgendes All-Tournament Team wurde gewählt:

Doppel
  /  (Ohio State)
  /  (USC)
  /  (Virginia)

Einzel
  (Texas)
  (Virginia)
  (USC)
  (Ohio State)
  (Ohio State)
  (Ohio State)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2013/14
Tennisturnier 2014
Tennisturnier in Houston
2014